Nathan Fellows Dixon kan syfta på:

Nathan F. Dixon I (1774-1842), amerikansk politiker, senator
Nathan F. Dixon II (1812-1881), amerikansk politiker, kongressledamot
Nathan F. Dixon III (1847-1897), amerikansk politiker, kongressledamot och senator